Laboum (кор.: 라붐; стилизованно под LABOUM) — южнокорейская женская группа, дебютировавшая в 2014 году под руководством NH Media и совместного предприятия Global H Media Nega Network. Название было взято из французского фильма La Boum.

Биография

2014: Дебют с Petit Macaron 
В августе 2014 года, NH Media и Nega Network объявили о предстоящем дебюте женской группы под названием Laboum, которая тренировалась в течение четырех лет. Группа рекламировалась как сестринская группа для U-KISS NH Media и Brown Eyed Girls из Nega Network.

Laboum выпустили свой дебютный EP Petit Macaron 28 августа 2014 года, после выпуска их клипа на заглавный трек «Pit-A-Pat». Песню написал Со Джи Ём, известный написанными хитами: «Electric Shock» f (x) и «Twinkle» TaeTiSeo, а создание музыки организовывал Чон Чжэ Ёб.

24 октября группа объявила о своем возвращении с Petit Macaron DATA PACK, переизданием Petit Macaron с дополнительным цифровым контентом и переработкой трека «What About You?». 31 октября группа провела возвращение на Music Bank и выпустила музыкальное видео, в котором фигурировала кукольная тема. 3 ноября вышел альбом Petit Macaron DATA PACK.

2015: Sugar Sugar и Aalow Aalow 
В конце февраля 2015 года ZN снялась с Кевином из U-KISS в двух эпизодах «Milky Love» дораме о любви. Оба эпизода были выпущены 2 марта на Naver TV Cast.

16 марта группа объявила о возвращении с более зрелой, но обновляющей концепцией в «Sugar Sugar», в которой будет тема девичьей вечеринки. 14 августа вышел сингл, сопровождающий EP и музыкальное видео. Ючжон был гостем майского эпизода популярной радиопередачи «Kiss the Radio», организованной Super Junior.

В июне Сольбин снялась в развлекательном шоу «Her Secret Weapon». Шоу сосредоточилось на менее известных членах женской группы и оценивало их, основываясь на их исполнениях в определенных задачах, которые подчеркивают качества женских кумиров, необходимые для создания преданных поклонников. Из десяти конкурсантов Сольбин соревновалась с Тхэхой из Berry Good, заняв шестое место.

26 ноября 2015 года Laboum загрузили музыкальный видеоролик для возвратного сингла «Aalow Aalow» на официальный канал группы YouTube. Видео было выпущено 1 декабря и показало элегантный, но в стиле фанк ретро. 4 декабря группа провела шоукейс «Aalow Aalow» на Music Bank. EP был официально выпущен 6 декабря.

2016 — настоящее время: Makestar campaign, Fresh Adventure и Love Sign 
15 февраля 2016 года Laboum запустили кампанию по финансированию своего предстоящего музыкального видео на платформе crowdfunding Makestar. Среди других наград группа получила титул «Почетный продюсер». Кампания достигла своей цели в размере 8 261 доллара всего за четыре часа.

Кампания makestar в конечном счете собрала 27,832 — 336,9 % от первоначальной цели. 6 апреля 2016 года группа выпустила клип на песню «Journey to Atlantis» и сопровождающее его EP Fresh Adventure.

9 августа 2016 года группа анонсировало о своем возвращении. После долгих ожиданий они выпустили клип на песню «Shooting Love», а также сопровождающий EP Love Sign от 23 августа 2016 года.

Состав 
 Ким Юджон (кор.: 김유정), родилась 14 февраля 1992 г.
 Чон Соён (кор.:정소연), родилась 4 мая 1994 г.
 ZN (кор.: 지엔), настоящее имя: Бэ Джине (кор.: 배진예) родилась 9 июня 1994 г.
 Ём Хэин (кор.: 염해인), родилась 19 мая 1995 г.
 Ан Сольбин (кор.: 안솔빈), родилась 19 августа 1997 г.

Бывшая участница:
 Ким Юльхи (кор.: 김율희), родилась 27 ноября 1997 г.

Дискография

Мини-альбомы

Сингл-альбомы

Синглы

Саундтреки

Видеография

Музыкальные видеоклипы

Участие в съемках клипов

Фильмография

Дорамы 

|2020
|’’Backstreet Rookie / Convenience Store Kyunbyeol / Convenience Store Morning Star / Convenience Store Venus / Pyeonuijeom Saetbyeoli’’
|SBS
|Сольбин
|20 эпизода
|}

Развлекательные шоу

Фильм

Реалити шоу

Награды и номинации

Музыкальные программы

Music Bank

Концерты 
 Dream Concert (2016)
 Dream Concert (2017)

Примечания 
 Official website

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2014 году
Гёрл-группы Республики Корея